Фалькнер:

 Смит-Фалькнер, Мария Натановна (Амалия Нусимовна Фалькнер, 1876/1878—1968) — советский экономист.
 Фалькнер, Семён Анисимович (Соломон Нусимович) (1890—1938) — советский экономист, брат М. Н. Смит-Фалькнер.